Krzewie peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Krzewie, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Krzewie, un village de la voïvodie de Łódź